LAN har flere betydninger:
 Local Area Network – et datanet omfattende et mindre lokalt område.
 LAN-party – en midlertidig social IT-begivenhed